Абе Норіюкі () — японський режисер аніме та сценарист.

В 1993 та 1994 роках відомий японський журнал Animage нагороджував Абе премією Anime Grand Prix.

Роботи 
 Bleach: The DiamondDust Rebellion
 Bleach: Memories of Nobody
 Bleach
 Chiisana Kyojin Microman
 Detective School Q
 Flame of Recca
 Ghost Stories
 Great Teacher Onizuka
 Midori no Makibao
 Hunter x Hunter 
 Ninku
 Ninku
 Norakuro-kun
 Ore wa Chokkaku
 Saber Marionette J to X
 Seikai no Senki
 Tokyo Mew Mew
 YuYu Hakusho: Poltergeist Report
 YuYu Hakusho: The Movie
 Yu Yu Hakusho

Посилання 
 

Режисери аніме
Японські сценаристи
Японські режисери